Reabilitação (saúde) — processo de consolidação de objetivos terapêuticos
Reabilitação profissional
Reabilitação (penalogia) — recuperação, regeneração, readaptação, ressocialização e reeducação do criminoso na sociedade
Reabilitação (União Soviética) — termo usado no contexto da antiga União Soviética e em Estados pós-soviéticos
Renovação urbana — transformação de uma cidade, zona ou outra área urbana a fim de rejuvenescê-la